Heilmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heilmayer (1859–1920), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Karl Heilmayer (1829–1908), deutscher Landschaftsmaler